Case Martini ima više značenja:
 Case Martini, Parma
 Case Martini, Reggio Emilia